

Film
Újrakezdés (Union Square), 2011-ben bemutatott amerikai filmvígjáték-dráma
Újrakezdés (Adopt a Highway), 2019-ben bemutatott amerikai filmdráma

Televízió
Újrakezdés (Love in Another Town), 1997-ben bemutatott amerikai tévéfilm
Újrakezdés (Ricominciare), 2001–2002 között futó olasz televíziós sorozat

Lásd még
Az újrakezdés (The Do-Over), 2016-ban bemutatott amerikai akcióvígjáték